Ballad in Blue – amerykański film z 1964 roku, w którym Ray Charles gra samego siebie, reż. Paul Henreid
 Ballad in Blue – album wideo Raya Charlesa